MLCAD (Mike's LEGO Computer Aided Design) é um programa de CAD que utiliza a biblioteca LDraw para a criação de modelos LEGO. 

Desenvolvido por Michael Lachmann, é uma das ferramentas mais populares entre a comunidade AFOL.

Características
As principais características do programa são:

opera em ambiente Microsoft Windows;
a sua utilização é relativamente simples para as rotinas mais comuns;
dispõe de ferramentas auxiliares;
oferece ajustes de posição bastante precisos; 
efetua rigoroso cálculo das peças utilizadas num modelo; 
apresenta grande sortimento de peças, atualizado regularmente pela biblioteca Ldraw;
utiliza a nomenclatura da Peeron, que por vezes coincide com a da LEGO; 

Entre as críticas formuladas ao programa, destacam-se: 

o programa tem uma instalação complexa;
operações menos rotineiras exigem uma aprendizagem mais demorada; 
o recurso a sub-modelos é considerado por demais complicado; 
as renderizações exigem o domínio de um outro programa e consomem muita memória para ser processadas.

Bibliografia
CLAGUE, Kevin; AGULLO, Miguel; HASSING, Lars C.. LEGO Software Power Tools, With LDraw, MLCad, and LPub. 2003. ISBN 978-1-931836-76-0

Ligações externas
 Site do desenvolvedor

 
Editores de imagem tridimensional
Lego